Il Champion Beer of Wales è un premio per la birra in Galles, presentata dalla Campaign for Real Ale (Campagna per la vera birra inglese detta anche CAMRA) e dalla Great Welsh Beer & Cider Festival, tenuto a Cardiff.

Il premio viene selezionato da un sistema multi-fila. In primo luogo, diversi componenti del CAMRA nominano le birre che sono in regola, con una produzione non stagionale per almeno un anno, dalle fabbriche di birra di lingua gallese in una serie di categorie. Le birre nominate in ogni categoria poi vengono presentate all'équipe di gustatori, che sono sei persone per ogni stile, che assaggia ogni birra in uno stile particolare, praticamente un assaggio cieco. Queste équipe di gustatori sono selezionate dal CAMRA, i membri ed altri individui, compreso i membri dell'industria della birra (sebbene i rappresentanti delle fabbriche di birra delle birre nominate vengono esclusi). I vincitori di ciascuna di queste categorie vengono presentate a delle celebrità locali, politici e fabbricanti di birra, e anche loro fanno l'assaggio cieco, e così selezionano la lista di quelli che meritano la medaglia d'oro, la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo. I premi vengono dati per la birra che vince in ogni categoria e ai primi tre posti globali.

Vincitori 

I vincitori precedenti e correnti sono riassunti qui:

Note

Collegamenti esterni
  Champion beer of Wales sul sito del CAMRA
 

Galles